Durst bezeichnet:

 die menschliche Grundempfindung, siehe Durst
 davon abgeleitet eine gängige deutsche Übersetzung des buddhistischen Begriffs Tanha
 ein Brixner Technologieunternehmen, siehe Durst AG 
 Durst (1949), schwedisches Filmdrama von Ingmar Bergman
 Durst (1959), sowjetischer Kriegsfilm von Jewgeni Taschkow
 Durst (1971), jugoslawisches Filmdrama von Dimitrije Osmanli
 Durst (1993), deutsches Filmdrama von Martin Weinhart
 Durst – Die Epidemie (1998), Thriller, USA
 Durst (2009), südkoreanischer Vampirfilm von Park Chan-wook
 Durst (Kumpfmüller), Roman von Michael Kumpfmüller (2016)
 Durst (Trifonow), Roman von Juri Trifonow (1963)
 Durst Organization, US-amerikanisches Immobilienunternehmen

Durst ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Durst (* 1966), deutscher Brigadegeneral
 Bernhard Durst (1882–1966), Abt des Klosters Neresheim und Abtpräses der Beuroner Kongregation
 Dieter Durst (* 1946), deutscher Radsportler
 Ernst Durst (1890–1957), deutscher Versicherungsfachmann und Fachautor
 Fred Durst (* 1970), US-amerikanischer Sänger, Regisseur und Frontmann der Band Limp Bizkit
 Hans-Peter Durst (* 1958), deutscher Radsportler
 Hermann Durst (1905–1957), deutscher Politiker (CDU), MdL Baden
 Jacob Durst (1875–1951), deutscher Maler  
 Michael Durst (* 1953), katholischer Kirchenhistoriker und Patrologe
 Natalie Durst, geborene und geschiedene Natalie Amiri
 Petra Durst-Benning (* 1965), deutsche Schriftstellerin
 Robert Durst (1943–2022), US-amerikanischer Immobilienerbe
 Sigmund Durst (1904–1974), deutscher Sportjournalist

Siehe auch:

 Dürst